Pseudocrypturus cercanaxius — вид вымерших бескилевых птиц из семейства Lithornithidae, единственный в роде Pseudocrypturus. Обитал во времена эоцена ( назад) в Северной Америке.

Название 
Название рода Pseudocrypturus переводится как «ложный тинаму», а видовое название cercanaxius образовано от  — «хвост» и  — «недостойный» и указывает рудиментарность пигостиля у этого вида.

Описание 
Голотип USNM 336103 представляет собой частичный скелет: череп, нижнюю челюсть и 9 шейных позвонков. Найден в  в штате Вайоминг (США) и хранится в Смитсоновском национальном музее естественной истории.

См. также 
 Список ископаемых птиц

Примечания

Литература 
 
 

Вымершие бескилевые
†
Птицы эоцена
Фоссилии из эоценовых отложений США
Фоссилии, описанные в 1988 году